The Lex Diamond Story — третій альбом американського репера Raekwon.

 The Lex Diamond Intro
 Pit Bull Fights
 Hitman Salary Skit
 King Of Kings
 Missing Watch
 All Over Again
 Clientele Kidd
 Smith Bros.
 Restaurant Skit
 Robbery
 Fuck You Skit
 Pa-Blow Escablow
 Musketeers Of Pig Alley
 Ice Cream Pt. 2
 The Hood
 Wild Chimpanzees Skit
 Planet Of The Apes
 Wyld In Da Club
 Once Upon A Time
 Lex Diamond Story Outro

Альбоми Raekwon
Англомовні музичні альбоми